Albairatesi – abitanti di Albairate
Albairatesi – abitanti di Riazzolo